Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2014/15 проходил с 3 по 11 марта 2015 года. Пары участников определились по итогам группового турнира  Евролиги. Матчи 1/4 финала проводились по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки. Победители в парах вышли в Финал четырёх Евролиги

Результаты

Динамо (К) — Бурж Баскет — 2-1

УГМК — Надежда — 2-0

Фенербахче — Галатасарай — 2-1

БК Авенида — ЗВВЗ УСК — 0-2

Ссылки 
 

Женская Евролига
2015 год в баскетболе